Albrecht Thaer ist der Name folgender Personen:

* Albrecht von Thaer (1868–1957), deutscher Rittergutsbesitzer und Kavallerieoffizier
 Albrecht Conrad Thaer (1828–1906), deutscher Agrarwissenschaftler
 Albrecht Ernst von Thaer (1900–1946), deutscher  Verwaltungsjurist und Landrat
 Albrecht Daniel Thaer (1752–1828), deutscher Agrarwissenschaftler
 Albrecht Philipp Thaer (1794–1863), deutscher Agronom
 Albrecht Wilhelm Thaer (1855–1921), deutscher Schulleiter